Thorney (Buckinghamshire) – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Thorney (Cambridgeshire) – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Thorney Toll
 Thorney (Nottinghamshire) – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Thorney (Somerset) – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Thorney Close – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)
 Thorney Green – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Thorney Hill – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Thorney Island – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Thorneywood – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 West Thorney – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)